Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny. Powszechnie znany także jako fachowiec, ekspert.

Giełda 
 Specjalista – członek giełdy zobowiązany do zakupu lub sprzedaży na własny rachunek akcji wyznaczonej spółki w celu równoważenia popytu i podaży

W kulturze 
 Specjalista – film z 1994 roku

Przypisy